Arise peut désigner :

 Arise, un album de 1991 du groupe brésilien Sepultura.
 Arise, le single de Sepultura tiré de ce même album.
 Arise, un groupe de metal suédois.
 Arise, un single du groupe E.S. Posthumus
 Arise Magazine est un magazine anglais.
 , émission d'information